James E. Webb – drugi administrator NASA (1961–1968)
 Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
 Jim Webb – polityk amerykański
 James Webb (1993-) – amerykański koszykarz